Dor, antiga ciutat palestina
 Daoura, ciutat del Sàhara Occidental